Хо́мчик — фамилия.

Известные носители 
 Хомчик, Владимир Владимирович (род. 1953) — судья Верховного Суда Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации.
 Хомчик, Галина Викторовна (род. 1960) — российская исполнительница в жанре авторской песни.